IRX4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 519 амінокислот, а молекулярна маса — 54 445.

Задіяний у таких біологічних процесах, як альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки